Nuevo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Cruz Nuevo (ort i Mexiko), Puebla, Totoltepec de Guerrero, 
 Santa María Pueblo Nuevo, ort, Oaxaca, Constancia del Rosario, 
 Nuevo el Petatero, ort, Colima, Manzanillo,

USA 

 Nuevo, Kalifornien, ort, Riverside County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar